Storegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storegölen, sjö i Ronneby kommun, 
Storegöl (Gnosjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Storegöl (Järsnäs socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Storegöl (Karlstorps socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Storegöl (Kråkshults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (4,83 ha)
Storegöl (Kulltorps socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (5,06 ha)
Storegöl (Linneryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Storegöl (Stenberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6,07 ha)
Storegöl (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Storegöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Storegöl (Ödestugu socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (8,64 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn